52-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 52-я пехотная дивизия (Российская империя)
 52-я гвардейская стрелковая Рижско-Берлинская орденов Ленина, Суворова и Кутузова дивизия (СССР)
 52-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 52-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 52-я пехотная дивизия (Третий рейх)

Ракетные дивизии
 52-я ракетная Тарнопольско-Берлинская орденов Богдана Хмельницкого и Красной звезды дивизия (СССР, Российская Федерация)